Jacobsdorf ist der Name folgender Orte:

 Jacobsdorf, Gemeinde im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 Jakubowice (ehemals Jacobsdorf im Landkreis Kosel, Oberschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln, Polen; siehe Pawłowiczki
 Jakubowo (Prabuty)  (ehemals Jacobsdorf im Landkreis Rosenberg, Westpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern, Polen; siehe Prabuty
 Jakuszów (ehemals Jacobsdorf im Landkreis Liegnitz, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen; siehe Gmina Miłkowice